Rommen (Oslo), een bedrijventerrein in Oslo
Rommen (metrostation), een station van de metro van Oslo